Francesco da Castello (1447 circa – ?) – miniatore rinascimentale
 Francesco da Castello (1486-1570) – architetto attivo a Verona